Polding ist der Name von

 Bede Polding / John Polding (1794–1877) britischer, römisch-katholischer Bischof von Sydney
 Ingrid Polding (1944–2014), Textilkünstlerin

 Polding Jaya Sumbul Ort und Verwaltungsbezirk in Tigalingga, Indonesien